Тоні Еспозіто  (, Неаполь, 15 липня, 1950)  — італійський музикант, композитор і ударник. Його пісня "Місячна калімба" (:it:Kalimba de Luna) з альбому «Великий мандрівник» (:it:Il grande esploratore) стала світовим шлягером у 1984 році. Вона ввійшла також до репертуару німецького диско-гурту «Boney M.» та співачки Даліди.

Дискографія

Грамплатівки 45 об/хв 
 1975 - Danza dei bottoni/L'eroe di plastica (Numero Uno, ZN 50341)
 1976 - Processione sul mare/Mercato di stracci (Numero Uno, ZN 50347)
 1982 - Pagaia/Controra (Bubble, BLU 9320)
 1983 - Je-Na'/Pagaia (Bubble, BLUX 928, 12")
 1984 - Kalimba de luna/Lagos (Bubble, BLU 9227)
 1984 - Simba de hammon/Dateme! (Hansa, 107 014, 107 014-100, Europa)
 1985 - As tu às/Papa Chico (Hansa, 107 661-100, Europa)
 1985 - Papa Chico (Bubble, BLU 9232)
 1987 - Hands (Mani mani)/Hands (Part two) (Bubble, BLUX 935)
 1987 - Sinuè/Sinuè (versione strumentale) (Bubble, BLU 9237)
 1989 - Conga radio (quattro versioni) (Bubble, BLU 936)
 1990 - Novecento Aufwiedersehen/Novecento Aufwiedersehen (Instrumental Version) (Bubble, BLU 9241) [con Eugenio Bennato]
 1992 - Sopra il mare (quattro versioni) (Bubble, BLU 9241)
 1993 - Try Jah Love - con P.D.P. & Glenn White (Dig It International, DMX 10110)
 1993 - Cambiamo musica - con i Ladri di Biciclette (Bubble, BLU 9246)
 2000 - Kalimba de luna 2000 - con i Gibson Brothers (Hitland HTL 00.07)
 2005 - For me - con Franco Battiato (Six Of Us, SOU 04.05)

Грамплатівки 33 об/хв 
 1974 - Rosso napoletano (Numero Uno, ZSLN 55677)
 1976 - Processione sul mare (Numero Uno, ZSLN 55686)
 1977 - Gente distratta (Numero Uno, ZPLN 34015)
 1978 - Incontro con (Numero Uno)
 1978 - La banda del sole (Philips, 6323058)
 1982 - Tamburo (Bubble, BLU 19611)
 1984 - Il grande esploratore (Bubble, BLULP 1818)
 1985 - As tu às (Bubble, BLULP 1821)
 1986 - Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti (colonna sonora - Cinevox)
 1986 - L'ombra nera del Vesuvio (Cinevox)
 1987 - Tony Esposito (Bubble, BLULP 1826)
 1987 - Tony Esposito (raccolta) (Delta)
 1990 - Il villaggio globale (Bubble, BLULP 1833)
 1993 - Cambiamo musica (Mint Records)
 1996 - Tropico (RTI)
 1996 - Storie d'Amore con i crampi (colonna sonora - Cecchi Gori Music)
 2003 - Viaggio tribale (Audioglobe)
 2011 - Sentirai (RaiTrade - Suoni del Sud)
 2013 - Tam Tam Bass (con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia - Sony Classical)

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Неаполя
Італійські попспіваки
Лауреати премії «Срібна стрічка»